Illa Necker, illa de Sotavent de Hawaii 
 Cub de Necker il·lusió òptica desenvolupada pel cristal·lògraf suís Louis Albert Necker.
 Biografies:
 Anne-Louise Germaine Necker
 Jacques Necker (Ginebra, 1732 - Coppet, Suïssa, 1804), tres vegades el responsable de les finances de la monarquia francesa del rei Lluís XVI en els anys 1776, 1788 i 1789 
 Louis Albert Necker
 Noël Martin Joseph de Necker
 Madame Necker o Suzanne Curchod